Бен-Юссеф — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бен-Юссеф, Сиам (род. 1989) — франко-тунисский футболист, защитник турецкого клуба «Касымпаша».
 Бен-Юссеф, Фахреддин (род. 1991) — тунисский футболист, вингер саудовского клуба «Аль-Иттифак» и сборной Туниса.